Hürde bezeichnet:

 ein Hindernis beim Hürdenlauf
 ein Hindernis beim Hindernislauf
 bestimmte Hindernisse beim Pferdesport, siehe Galopprennsport#Hürdenrennen
 eine transportable Umzäunung, siehe Pferch